Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran (1838-1912), chimiste français ;
 Horace Lecoq de Boisbaudran, pédagogue et dessinateur français.